Лега́сов — русская фамилия. Известные носители:

 Легасов, Валерий Алексеевич (1936—1988) — советский химик-неорганик, академик АН СССР, Герой Российской Федерации.
 Легасов, Геннадий Сергеевич (род. 1921) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.